Massloff ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Massloff (1892–1973), deutscher Maler und Grafiker
 Trude Massloff (1885–1943), deutsche Malerin und Grafikerin